Pržno kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Pržno (okres Vsetín)
 Pržno (okres Frýdek-Místek)